Кафедра ФН-11 «Вычислительная математика и математическая физика» Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана — кафедра в структуре деканата Фундаментальные науки МГТУ, ведущий подготовку студентов по специальности «математическое и компьютерное моделирование» и «суперкомпьютерное моделирование в технике», а также подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации по высшей математике через аспирантуру и докторантуру.
На кафедре имеется аспирантура по специальностям «Физико-технические науки и технологии» (направленность 01.02.04 «Механика деформируемого твёрдого тела»), 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ», 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)» и 01.02.05 «Механика жидкости, газа и плазмы».

Обучение 
В наши дни широко применяются композитные материалы. Изделия из комопзитов встречаются буквально на каждом шагу: детали автомобилей, самолётов, перекрытия домов. Благодаря использованию композитных материалов, можно добиться снижения веса конструкции, увеличения прочности, огнеупорности и т. д. . Однако, изготовление сложных деталей требует предварительного компьютерного моделирования.

Кафедра Вычислительная математика и математическая физика готовит специалистов широкого профиля для научной и производственной деятельности. К концу обучения, большинство студентов, создают различные программные комплексы на языке C++ в рамках свои дипломных проектов. При этом, используется также оригинальное программное обеспечение, разработанное преподавателями кафедры и аспирантами: графические 3D-пакеты, решатели больших СЛАУ, генераторы конечно-разностных сеток и другие.

Кафедра ведет научные исследования по следующим основным направлениям:

 разработка автоматизированных программных комплексов для численного моделирования в технике и технологиях;
 математическое и численное моделирование в науках о материалах;
 математическое моделирование нелинейных процессов в механике и электродинамике сплошных сред;
 нелинейный тензорный анализ;
 системы искусственного интеллекта в технических системах;
 диагностика, прогнозирование и надежность систем;
 параллельные вычисления в инженерных задачах;
 термомеханика композитных конструкций и другие.

Разработки кафедры 
На базе кафедры создан Научно-образовательный центр «Суперкомпьютерное инженерное моделирование и разработка программных комплексов» (НОЦ «СИМПЛЕКС» МГТУ им. Н.Э.Баумана). Суперкомпьютерная индустрия в настоящее время переживает бурное развитие, внедрение суперкомпьютеров приводит к революционному изменению процесса инженерного проектирования, процессов обработки больших объёмов данных. Основными сотрудниками НОЦ «СИМПЛЕКС» являются выпускники кафедры ФН-11, некоторые из которых имеют степень кандидата физико-математических наук. В деятельности НОЦ очень активно участвуют студенты кафедры.

См. также 
 :Категория:Выпускники факультета ФН МГТУ
 :Категория:Преподаватели факультета ФН МГТУ

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт факультета ФН
 Кафедра ФН11 на официальном сайте ФН МГТУ
 Научный портал Номотех
 Выпусники кафедры

Факультеты Московского государственного технического университета
Физико-математические факультеты вузов
МГТУ